Аки́нфов — русская фамилия.

Этимология 
Фамилия восходит к каноническому мужскому имени Иакинф греческого происхождения (Υάκινφος). Начальное и-, происходящее от греческого υ, в русском языке опущено перед а:

Акинфов < Аки́нф < Иаки́нф < 'Υάκινφος

Другие варианты фамилии: Аки́нфиев, Акинфе́ев, Аки́нчев, Аки́ньшин.

Известные носители 
 Акинфов, Алексей Алексеевич (1755—1828) — российский государственный деятель, сенатор (1821—1823).
 Акинфов, Владимир Николаевич (1841—1914) — симбирский губернатор.
 Акинфов, Герасим (XVI век) — подьячий.
 Акинфов, Калистрат Петрович (XVII век) — дьяк.
 Акинфов, Михаил Иванович (ум. 1380) — московский боярин, воевода сторожевого полка; убит в Куликовской битве.
 Акинфов, Никита Иванович — думный дворянин.
 Акинфов, Фёдор Владимирович (1789—1848) — генерал-майор, тайный советник, сенатор, герой Отечественной войны 1812 года. Племянник А. А. Акинфова.
 Акинфов, Юрий Николаевич (1735—1774) — российский военный. Служил в Конной гвардии (с 1750), участник русско-турецкой войны 1768—1774 гг. Один из первых кавалеров ордена Святого Георгия IV степени.

 Акинфова, Надежда Сергеевна (1840—1891) — морганатическая супруга Николая Максимилиановича, 4-го герцога Лейхтенбергского.

Примечания